Suber är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Hjalmar Suber (1858–1926), läkare
 Margareta Suber (1892–1984), författare och översättare
 Nils Suber (1890–1985), svampexpert

Svenska efternamn